Cieki w Polsce
 Łącki Rów – rów, dopływ Nowego Rowu
 Łącki Rów – rów, dopływ Karwiny

Przypisy